

Biografia 
Ha rappresentato la  ai Giochi olimpici estivi di  nel torneo di pallanuoto

Collegamenti esterni